ISO 3166-2:AW — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Арубе. Стандарт охватывает острова Арубы. Геокод состоит из: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Арубы — AW. Так же Арубе присвоен геокод второго уровня — NL-AW как субъекту федерации Королевства Нидерландов. Геокоды являются подмножеством кода домена верхнего уровня — AW, присвоенного Арубе в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Арубы

Геокоды пограничных Арубе государств 
 Кюрасао — ISO 3166-2:CW (на востоке (морская граница),
 Венесуэла — ISO 3166-2:VE (на юге (морская граница)).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Нидерландов

Ссылки 
 
 Геокоды Арубы 

2:AW